Безукла́дников — русская фамилия. Известные носители:

 Безукладников, Андрей Юрьевич (род. 1959) — российский фотограф, критик, продюсер интернет-ресурса.
 Безукладников, Владимир Николаевич (1924—2003) — Герой Советского Союза.
 Безукладников, Вячеслав Юрьевич (1968—2001) — российский хоккеист.
 Безукладников, Григорий Александрович (род. 1963, в монашестве — Феофилакт) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен.
 Безукладников, Пётр Вольфрамович (род. 1959) — российский бизнес-менеджер.